Бернд Шнайдер може да се отнася за:

 Бернд Шнайдер (пилот) (р. 1964), германски рали пилот
 Бернд Шнайдер (футболист) (р. 1973), германски футболист

Пояснителни страници